Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1987 war die 14. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im West End Hotel in Bangalore in Indien statt.
Weltmeister wurde der Waliser Darren Morgan durch einen 11:4-Sieg im Finale gegen den Malteser Joe Grech.

Modus 
Die 47 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Weblinks 
 1987 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Bengaluru